Das Great American Bank Classic 1990 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in San Diego. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 1990 und fand vom 6. bis 12. August 1990 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Manuela Maleeva-Fragniere mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Patty Fendick / Zina Garrison mit 6:4 und 7:6 gegen Elise Burgin / Rosalyn Fairbank-Nideffer.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1990
1990